Edat antiga:
 Isidor d'Eges, poeta epigramàtic grec nadiu d'Eges del qual figuren cinc epigrames a l'antologia grega
 Isidor de Carax, geògraf grec que va viure en temps dels primers emperadors, segurament al segle I
 Isidor (escultor), escultor grec d'època desconeguda És conegut per la seva estàtua d'Hèrcules a Pàrion a la Propòntida
 Isidor de Pelúsion, escriptor cristià exegètic de finals del segle IV nadiu d'Alexandria
 Isidor de Gaza, filòsof cap de l'escola neoplatònica, casat amb Hipàtia (s. IV-V)
 Edat mitjana:
 Isidor de Beirut, jurista romà d'Orient del segle VI 
 Isidor de Milet el Jove, eminent arquitecte de la ciutat de Milet (mitjans del segle VI)
 Isidor de Milet el Vell, eminent arquitecte de la ciutat de Milet (principis del segle VI) 
 Isidor de Sevilla, sant i bisbe de Sevilla, erudit i orador del segle VII
 Isidor de Tessalònica, arquebisbe de Tessalònica vers el 1401 
 Edat contemporània:
 Isidor Marí Mayans (Eivissa, 1949), professor i sociolingüista eivissenc
 Isidor Isaac Rabi (Rymanów, Polònia, 1898 - Nova York, 1988), físic i professor universitari guardonat el 1944 amb el Premi Nobel de Física
 Isidor Lotto (Varsòvia, Polònia, 1840 – ?), violinista polonès 
 Isidor Macabich i Llobet (Eivissa, 1883 - Barcelona, 1973), historiador i sacerdot eivissenc 
 Isidor Torres Cardona (Formentera, 1951), mestre i polític formenterenc 
 Sants: Sant Isidor